Лаже — власна назва.

Топоніми

Лаже (Португалія) — парафія.

Лаже (Словенія) — місто.

Прізвище 
 Наталія Лаже Віанна Суарес (; нар. 1978) — бразильська акторка театру, кіно і телебачення.